Нада Ризнић (Чачак, 28. октобар 1900 — Београд, 13. септембар 1989) била је југословенска и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1957. || Мале ствари || /
|-
| 1958. || Мис Стон || /
|-
| 1958. || Мати ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Острво мира ТВ филм || /
|-
| 1960. || Екс Гертруде Шулц ТВ филм || /
|-
| 1963. || Промаја ТВ серија || /
|-
| 1964. || Реквијем за похабане ствари ТВ филм || /
|-
| 1965. || Проверено, нема мина || Тета Зора
|-
| 1966. || Балада о повратку ТВ филм || /
|-
| 1968. || Наши синови ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1900.
Умрли 1989.
Српскe глумице
Југословенски глумци
Чачани